Фридрих Кулау (;  — ) — немецко-датский композитор и пианист.

Биография 
Родился в семье гамбургского гобоиста, игравшего в военных оркестрах. В возрасте семи лет потерял правый глаз, когда поскользнулся на льду и упал. 

В 1810 г., желая избежать Наполеоновских войн, переехал в Данию, в 1813 г. принял датское подданство.

В Копенгагене в 1814 году написал музыку к драме Эленшлегера «Rövenbergen», имевшую блестящий успех. Он включил в неё много национальных датских песен и стремился к местному колориту, за что был прозван «датским» композитором, хотя был немец по рождению. Написал также оперы: «Elisa», «Lulu», «Hugo og Adelheid», «Elveroe». Писал для флейты, фортепиано и голоса: квинтеты, концерты, фантазии, рондо, сонаты. Во многих сочинениях Кулау значимо влияние Людвига ван Бетховена, чью музыку он часто исполнял в концертах.

Похоронен на кладбище Ассистенс в Копенгагене.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Композиторы Дании
Академические музыканты Дании
Композиторы по алфавиту
Оперные композиторы
Похороненные на кладбище Ассистенс (Копенгаген)